Bair Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bair Island (Kalifornien)
 Bair Island (Pennsylvania)